Подунавски округ (1890—1896), управни округ Краљевине Србије и Краљевства СХС
 Подунавски управни округ, управни округ Републике Србије